Койчиев — фамилия; имеет женскую форму Койчиева.
 Койчиев, Мамбет (1899—1974) — старший табунщик колхоза «Кара-Ой» Куланакского района, Тянь-Шаньской области, Киргизская ССР. Герой Социалистического Труда.
 Койчиев, Турсунбек Ормокоевич (1941—2016) — советский и киргизский художник, народный художник Республики Кыргызстан.